Antonio Veić era il detentore del titolo ma si è ritirato dal tennis.

In finale Igor Marcondes ha sconfitto Juan Bautista Torres con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Orlando Luz (primo turno)
  Genaro Alberto Olivieri (semifinale)
  Gonzalo Lama (primo turno)

  Igor Marcondes (campione) 
  Hernán Casanova (primo turno) 
  Carlos Gimeno Valero (primo turno) 
  Facundo Díaz Acosta (quarti di finale)

Qualificati 

  Quentin Folliot (primo turno)
  Román Andrés Burruchaga (primo turno)
  Eduardo Ribeiro (primo turno)

  Tomás Lipovšek (primo turno) 
  Ignacio Carou (secondo turno) 
  José Pereira (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Matheus Amorim de Lima (secondo turno)
  João Victor Couto Loureiro (primo turno)

  Pedro Boscardin Dias (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2022